Бенедикт IX або Венедикт IX (; бл.1012 — вересень 1065 або 1085) — сто сорок п'ятий папа Римський, перший раз від 1 жовтня 1032 року по вересень 1044 рік, другий раз із 2 квітня 1045 року по травень 1045 року і третій раз від 3 листопада 1047 року по липень 1048 року. Майбутній папа народився у Римі як син Альберіха III графа Тускулумського і племінник пап Бенедикта VIII та Івана XIX. Єдиний, хто тричі був папою, а одного разу продав папську владу.

Перше правління 

Бенедикт був обраний папою завдяки впливу батька, йому на той час було близько 20 років. Історики стверджують, що він вів аморальне життя. Сучасники звинувачували його у позашлюбних зв'язках, гомосексуальності, зоофілії та скоєнні вбивств.

У 1036 році Бенедикта IX було вигнано з Риму, і лише завдяки підтримці імператора Священної Римської імперії Конрада II він повернув собі папський престол. У вересні 1044 року його вдруге вигнали з Риму та замінили папою Сильвестром III.

Друге правління 

Бенедикт IX за допомогою сили у квітні 1045 року змістив Сильвестра III. У травні 1045 року Бенедикт IX зрікся престолу через одруження, продавши свій трон священику Іоанну Граціану, своєму хрещеному батьку, який прийняв ім'я Григорій VI. Невдовзі Бенедикт IX відмовився від продажу та змістив Григорія VI. Перебував на престолі до липня 1046 року, хоча Григорій VI також визнавався папою. Як наслідок імператор Генріх III втрутився у церковні справи, скликав синод у Сутрі, який позбавив влади обох пап та обрав нового понтифіка Климента II.

Третє правління 

Після смерті Климента II Бенедикт IX у жовтні 1047 року знову захопив папський престол, звідки його вигнали наступного року. Папою було обрано Дамасія II. Бенедикт IX не відмовлявся від свої претензій на папську владу, проте закінчив своє життя у монастирі.

Родовід

Джерела 
 Бенедикт IX // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бенедикт IX

Графи Тускулумські